Fouilloy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Fouilloy (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia